Куропаткино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Куропаткино — до 2018 г. название села Оркен в Зерендинском районе Акмолинской области.

Нагорный Карабах 
 Куропаткино — село в Ходжавендском районе Азербайджана / Мартунинском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Россия 
 Куропаткино — посёлок в Сызранском районе Самарской области.

Узбекистан 
 Куропаткино — прежнее название посёлка Лалмикор Галляаральского района Джизакской области.